Een constructie is een geheel dat herleidbaar (omkeerbaar) uit twee of meer delen is samengevoegd. Een houten klomp is dus geen constructie, een simpel kruis al wel.

Constructieleer is de wetenschap van het bouwen van constructies, zoals machines, bruggen en gebouwen. De constructieleer vormt een belangrijk onderdeel van de civiele techniek, de mechanica en de werktuigbouwkunde.

In de bouwkunde is een constructie (drager) dat deel van het bouwwerk dat zorgt voor de sterkte, stijfheid en stabiliteit. Zo ontstaat de scheiding tussen drager en inbouw. Een kozijn is dus niet constructief, een dragende binnenwand wel.

Vormen van constructies 

 Chassis, interne draagconstructie van een voertuig
 Frame, dragende onderdeel (chassis) van een fiets, bromfiets of motorfiets
 Draagconstructie, dragende onderdeel van een bouwwerk
 Dakconstructie, dragende onderdeel van een dak
 Fundering, gebouwcontructie in de bodem
 Geodetische koepel
 Koepel
 Skeletbouw
 Spaceframe
 Zelfdragende constructie

'Constructie' als metafoor 
In de sociologie en filosofie is een 'constructie' een naar een idee of een stel ideeën samengesteld organisch geheel.

In bedrijfseconomische zin wordt 'constructie' ook wel gebruikt voor de manier waarop binnen bedrijven de bedrijfsfinanciën worden georganiseerd. Payrolling is bijvoorbeeld de constructie waarbij een werkgever de financiële verantwoordelijkheid voor zijn werknemers uitbesteedt aan een payroll-onderneming. Met een meer beladen connotatie verwijst 'constructie' naar de manier waarop buitenlandse concerns belasting 'ontwijken', namelijk door het optuigen van (o.a. Nederlandse) houdster-, financierings- of royalty-vennootschappen, bijvoorbeeld via een trustkantoor.

Zie ook 
 Constructeur
 Constructieprincipes
 Constructie met passer en liniaal (meetkunde)
 Mechanisme (techniek)

 
Filosofische terminologie
Sociologie
Meetkunde
Mechanica